Янаков — фамилия; имеет женскую форму Янакова.

 Известные носители 
 Янаков, Борислав (1992) — болгарский самбист и дзюдоист.
 Янаков, Иван Фёдорович (род. 1994) — украинский футболист.
 Янаков, Эдуард Якимович (род. 1968) — российский бизнесмен, управленец, депутат Государственной Думы.
 Янаков, Яким Иванович (1943—2017) — генерал-лейтенант авиации СССР и России.
 См. также 
 Ян Янакиев — советский и российский актёр.